Robert Lindstedt e Horia Tecău eram os atuais campeões, mas Lindstedt decidiu jogar em Barcelona.
Tecău jogou ao lado de Max Mirnyi e defendeu seu título com sucesso, derrotando Lukáš Dlouhý e Oliver Marach na final por 4–6, 6–4, [10–6].

Cabeças de chave

 'Max Mirnyi /  Horia Tecău (Campeões)
 Julian Knowle /  Filip Polášek (Primeira rodada)

<ol start="3">
 Santiago González /  Scott Lipsky ''(Semifinais)
 Eric Butorac /  Paul Hanley ''(Primeira rodada)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D